Centre-Val de Loire (France)
 Centre (Burkina Faso)
 Région Centre (Nouvelle-Calédonie)
 Région Centre (Portugal)